Osiedle Wyzwolenia (Bydgoszcz) – osiedle w Bydgoszczy;
 Osiedle Wyzwolenia (Grudziądz) – osiedle w Grudziądzu;
 Osiedle Wyzwolenia (Piotrków Trybunalski) – osiedle w Piotrkowie Tryb.  
 Osiedle Wyzwolenia (Pniewy) – osiedle w Pniewach;
 Osiedle Wyzwolenia (Turek) – osiedle w Turku;
 Osiedle Wyzwolenia (Zabrze) – osiedle w Zabrzu;
 Osiedle Wyzwolenia (Żychlin) – osiedle w Żychlinie.